Эбер Даниэль Гарсия Торреальба (; род. 27 марта 1997, Венесуэла) — венесуэльский футболист, полузащитник клуба «Суд Америка».

Карьера

Клубная 
Эбер начал футбольную карьеру в клубе «Португеса», за основной состав которого он дебютировал 10 августа 2014 года во встрече с «Льянерос». 4 октября 2015 года полузащитник отметился первым забитым мячом, а спустя две недели двумя голами принёс своему клубу победу над «Минерос Гуаяна».

В начале 2016 года Гарсия перешёл в «Депортиво Ла Гуайра». Первую встречу провёл 13 марта 2016 года против «Атлетико Венесуэла». Однако Эбер редко попадал даже в заявку на игры, приняв участие только в 6 матчах.

2 февраля 2017 года полузащитник подписал контракт с уругвайским клубом «Суд Америка», в составе которого дебютировал 19 февраля, а спустя месяц отметился первым забитым мячом.

В сборной 
В 2017 году Гарсия принял участие в Молодёжном чемпионате Южной Америки. Полузащитник провёл на турнире три матча своей команды, получившей право выступить на молодёжном чемпионате мира.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Венесуэлы
Игроки ФК «Португеса»
Игроки ФК «Депортиво Ла Гуайра»
Игроки ФК «Суд Америка»